Gilson Carlos é um cantor e compositor de música popular brasileira, natural do estado do Rio Grande do Norte. Seu primeiro e único LP foi gravado em 1990, pela RGE.

Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira